Ла Колорада има више значења:

 Ла Колорада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Колорада (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Колорада (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Колорада (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колорада (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колорада (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колорада (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Колорада (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колорада (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колорада, Ел Таблон дел Колорадо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колорада (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колорада (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колорада (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Колорада, Ел Каљехон де ла Колорада (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Колорада (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колорада (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колорада (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Колорада (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колорада (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колорада (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колорада (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колорада (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колорада (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Сан Херонимо Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада, Тијера Колорада (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Виља Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Колорада (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Колорада (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Колорада (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колорада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колорада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колорада (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колорада, Таљер (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Ла Колорада (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колорада (Ла Колорада, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колорада (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колорада (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колорада (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Колорада, Естасион де Ферокарил (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику